Сая́на Васи́льевна Сагата́ева (4 ноября 1990) — российский боксёр, серебряный призёр чемпионата Европы и бронзовый призёр Европейских игр. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Занимается боксом с 2010 года. На чемпионате Европы 2014 года в весовой категории до 51 кг выиграла серебряную медаль, в финале уступив болгарке Стойке Петровой. Участница чемпионатов мира 2014 и 2016 годов.

Выступает за ЦСКА. Имеет воинское звание «прапорщик».

Примечания 

♀
Мастера спорта России международного класса
Женщины-боксёры
Прапорщики (Российская Федерация)